Банка Копер Словения Оупън 2010 е 5-ото издание на Банка Копер Словения Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Порторож, Словения от 19 до 25 юли.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010